Acanthomyops är ett släkte av myror. Acanthomyops ingår i familjen myror. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Myror
Acanthomyops

en:Acanthomyops
it:Acanthomyops